Kabinda kan syfta på följande platser:

Angola 

 Kabinda, provins, 
 Município Cabinda, kommun, Kabinda, 
 Kabinda (stad i Angola), Kabinda,

Kongo-Kinshasa 

 Kabinda (territorium), Lomami, 
 Kabinda, ett tidigare distrikt i provinsen Kasaï-Oriental, se Lomami, 
 Kabinda (stad i Kongo-Kinshasa), Lomami, 

Robotskapade Angolaförgreningar